A segunda edição da ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900 foi realizada em Paris, França e contou com apenas com um evento masculino disputado, em 29 e 30 de julho.

Nos exercícios combinados, os ginastas mostraram suas performances em dezesseis aparelhos, podendo obter um máximo de vinte pontos por exercício num total de 320. Os eventos consistiam em disputas nos aparelhos da ginástica, mas também havia movimentos do atletismo e do halterofilismo.

Medalhistas

Eventos

Resultados

DNF - não completou (did not finish)

Ver também
Federação Internacional de Ginástica
Biografias dos ginastas

Referências

Ligações externas

Ginástica nos Jogos Olímpicos
Eventos dos Jogos Olímpicos de Verão de 1900